Sainte-Agnès (Alpi Marittime) – comune francese
 Sainte-Agnès (Isère) – comune francese
 Sainte-Agnès (Giura) – comune francese